Aşağıovacık (Hamamözü), een dorp in het Turkse district Hamamözü
Aşağıovacık (Karakoçan), een dorp in het Turkse district Karakoçanakarya
Aşağıovacık (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak